Beckley kan syfta på

Orter

Storbritannien
Beckley, East Sussex, East Sussex
Beckley, Hampshire, Hampshire
Beckley, Oxfordshire, Oxfordshire

USA
Beckley, Kentucky, Kentucky
Beckley, West Virginia, West Virginia

Personer
Gerry Beckley, amerikansk musiker
Jake Beckley, amerikansk basebollspelare
John J. Beckley, brittiskamerikansk politiker
Matt Beckley, amerikansk musikproducent
Michael Beckley, australisk skådespelare
Philip Beckley, brittisk vetenskapsman och författare
Rob Beckley, amerikansk sångare
Tony Beckley, brittisk skådespelare
William Beckley, amerikansk skådespelare

Övrigt
Beckley Foundation, brittisk välgörenhetsorganisation
Beckley Park, brittiskt slott
Beckley Raleigh County Memorial Airport
Springfield-Beckley Municipal Airport